Корня () — румынская фамилия. Известные носители:
 Александр Корня (1490—1541) — господарь Молдавского княжества.
 Корня, Димитрие (1816—1884) — румынский политический, государственный и дипломатический деятель.
 Корня, Дойна (1929—2018) — румынский диссидент и общественный деятель.